El nombre Gabrielle ha sido usado por cinco ciclones tropicales en el océano Atlántico:

 Huracán Gabrielle (1989);
 Tormenta tropical Gabrielle (1995); 
 Huracán Gabrielle (2001);
 Tormenta tropical Gabrielle (2007).
 Tormenta tropical Gabrielle (2013).
 "Tormenta tropical Gabrielle (2019)'.